Goyocephale est un genre éteint de dinosaures herbivores pachycéphalosaures, découvert en Mongolie dans des strates datées du Crétacé supérieur.

Il mesurait environ 2 m de long.

Son nom signifie « tête décorée ».

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ornithischien (nom scientifique)
Goyocephalia
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile décrit en 1982